Die Rallye Dakar 2008 sollte die 30. Ausgabe der Rallye Dakar werden.

Die Rallye sollte am 5. Januar 2008 in Lissabon gestartet werden und am 20. Januar 2008 in Dakar, der Hauptstadt Senegals, enden.

Absage der Rallye 
Die Amaury Sport Organisation, Veranstalter der Rallye, kam am 4. Januar 2008 nach Beratungen mit dem französischen Außenministerium zum Entschluss der Absage der Veranstaltung aufgrund von „direkten Bedrohungen gegen das Rennen von terroristischen Gruppen“. Vorangegangen waren mehrere durch Terroristen ausgelöste Attentate in Mauretanien, bei denen vier französische Touristen und drei Soldaten getötet wurden.

Teilnehmer 
Bei der Rallye Dakar 2008 wollten 570 Teams starten. Darunter waren 245 Motorräder, 20 Quads, 205 Automobile und 100 Lastwagen.

Route 
Die Rallye sollte in Lissabon gestartet werden und durch Spanien, Marokko, die Westsahara, und Mauretanien nach Dakar führen. Die zurückgelegte Strecke der Rallye hätte 9273 Kilometer betragen, davon wären 5732 Kilometer in die Wertung eingeflossen. Für den 13. Januar war ein Ruhetag in Nouakchott geplant.

Geplante Etappen

Folgen 
Die Mitteleuropa-Rallye wurde im Jahr 2008 als Ersatzveranstaltung der Rallye Dakar ausgetragen.

Als Konsequenz aus den Terrordrohungen und der darauffolgenden Absage der Rallye fand die Rallye Dakar 2009 und die darauf Folgenden nicht in Afrika, sondern in Südamerika (von Argentinien über die Anden nach Chile) statt. Ab 2009 startete stattdessen das Africa Eco Race auf selber Strecke wie vorher die Rallye Dakar.

Einzelnachweise 

Motorsportveranstaltung 2008
Abgesagte Sportveranstaltung